Нанукза́вр (, буквально: ящер — белый медведь) — род хищных динозавров из семейства тираннозаврид, чьи окаменелые остатки найдены в верхнемеловых отложениях на территории Аляски (США). В род включают типовой и единственный вид Nanuqsaurus hoglundi (нанукзавр Хоглунда).

История открытия и наименование 
 
В 2006 году в карьере Тикак-Тегосеак в северной части Аляски были найдены окаменелости теропода среднего размера с предполагаемой длиной черепа 600—700 мм. Изначально они были отнесены к горгозавру, затем — к альбертозавру. После препарирования в  окаменелости были признаны принадлежащими неизвестному виду. Голотип DMNH 21461 был обнаружен в горизонте формации Принс Крик, который датируется поздним маастрихтом (71—68 млн лет назад). Голотип состоит из фрагментов черепа и нижней челюсти, которые были найдены очень близко друг к другу. Остатки принадлежали полностью взрослой особи.

Нанукзавр был описан и назван Энтони Фиорилло и Ринальдом Тикоски в 2014 году. Родовое название происходит от слова nanuq на языке инупиатов, которое обозначает белого медведя. Видовое название дано в честь филантропа Форреста Хоглунда за его поддержку культурных учреждений.

Описание 

Длина нанукзавра оценивается примерно в 6 метров, что вдвое короче тираннозавра. Авторы описания объясняют уменьшение размера тираннозаврида как адаптацию к обитанию в приполярной местности и ограниченностью доступных пищевых ресурсов. 

Череп этого динозавра нёс характерный гребень, указывающий на филогенетическую связь ящера с тираннозавром. Определение длины восстановленного черепа основаны на пропорциях родственных животных.

Нанукзавра классифицируют как тираннозаврина по следующим признакам: тонкий, рострально раздвоенный срединный отросток слитых теменных костей на дорсальной части крышки черепа, который перекрывает и разделяет лобные кости сагиттальным гребнем; лобные кости с длинным, рострально заострённым отростком, разделяющим префронтальные и слёзные кости; первые два дентарных зуба намного меньше зубов позади них.

Систематика 

С точки зрения систематики, нанукзавр является крайне обособленным тираннозаврином. Его рассматривают в качестве сестринского таксона клады, содержащей тираннозавра, тарбозавра и, возможно, чжучэнтираннуса. Приведённая ниже кладограмма иллюстрирует филогенетические взаимосвязи тираннозаврид.

Палеобиология 

Как следует из статьи, около 70 миллионов лет назад северная Аляска была частью древнего субконтинента, называемого Ларамидия, северная часть которого отличалась холодным климатом и длительными периодами чередования темноты и освещённости, а также периодической ограниченностью в пище. Вероятно, служившие добычей животные активно размножались летом и скрывались зимой.

Энтони Фиорилло заявил, что именно этот недостаток в пище может объяснить необычайно малый размер динозавра, поскольку крупное животное не способно выжить при ограниченных ресурсах. Тем не менее, было обнаружено, что размер троодона на Аляске увеличился на 50 %; это связывалось с увеличением размера глаз, что, в свою очередь, привело к лучшей конкурентоспособности. Уменьшение размеров нанукзавра, вероятно, связано с сокращением круглогодичного питания, вызванного низкими температурами.

Обоняние 
Форма черепа нанукзавра говорит о том, что у животного были увеличены области мозга, ответственные за обоняние. Такая особенность означает, что этот динозавр был активным хищником, который охотился на своих жертв, используя запахи, и не был падальщиком.

Примечания 

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2014 году
Хоглунд, Форрест